Temes megye
 Temes vármegye
 Temes folyó
 Divéktemes
Temes, keresztnév